Ільченко — українське прізвище. Відомі носії:

 Ільченко Артем Вадимович — старший солдат Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.
 Ільченко Валерій Сергійович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ільченко Василь Васильович (1950-2013) — український учений-фізик, доктор фізико-математичних наук, професор, академік АН ВШ України
 Ільченко Віктор Васильович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ільченко Віктор Леонідович (1937—1992) — російський радянський артист естради, заслужений артист РРФСР.
 Ільченко Віра Романівна (* 1937) — відомий український педагог, дійсний член Національної Академії педагогічних наук України (1999).
 Ільченко Владислав Олександрович — полковник, лицар ордена Данила Галицького
 Ільченко Галина Андріївна (1945—2011) — педагог, журналіст, голова Конотопського осередку НСЖУ, головний редактор газети «Конотопський край».
 Ільченко Георгій Михайлович (* 1956 — † 2006) — український дипломат
 Ільченко Данило Іванович (* 1894 — † 1977) — радянський актор, Заслужений артист РСФСР
 Ільченко Євдокія Дмитрівна (1923—1989) — колгоспниця, доярка, Герой Соціалістичної Праці (1958)
 Ільченко Лариса Дмитрівна (* 1988) — російська плавчиня, олімпійська чемпіонка
 Ільченко Леонід Харитонович (1925—1993) — заслужений майстер народної творчості України.
 Ільченко Любов Іванівна (* 10 жовтня 1938) — українська художниця в царині поліграфії, лауреат Шевченківської премії.
 Ільченко Микита (рр. н. і см. невід.) — український актор
 Ільченко Михайло Юхимович (* 1941) — український вчений у галузі радіоелектроніки та телекомунікацій, академік НАН України (2012), заслужений діяч науки і техніки України.
 Ільченко Наталя Олександрівна (1944-2022) — український редактор, сценарист
 Ільченко Оксана Миколаївна — заслужена артистка України.
 Ільченко Олександр Єлисейович (* 1909 — † 1994) — український письменник, сценарист
 Ільченко Олександр Кононович (1901—1961) — 2-й секретар Сумського та Ровенського обласних комітетів КП(б)У, 2-й секретар Іркутського обкому ВКП(б).
 Ільченко Олександр Пантелеймонович (близько 1888 — ? після березня 1918) — член Центральної Ради, есер.
 Ільченко Олесь Григорович (* 1957) — український поет і прозаїк
 Ільченко Петро Іванович (* 1954) — український театральний режисер. Заслужений діяч мистецтв України (2004), професор, режисер-постановник Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка.
 Ільченко Семен Григорович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року
 Ільченко Сергій Анатолійович (1975—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ільченко Сергій Васильович (1982—2015) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ільченко Сергій Олександрович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ільченко Тетяна Миколаївна — підполковник Національної гвардії України, нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня
 Ільченко Юлія Володимирівна (* 1976) — українська балерина, артистка Київського театру оперети. Заслужена артистка України (2014).
 Ільченко Юрій Олександрович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Ільченкове

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко